Хуссам Абу-Салех (, ; ) — палестино-израильский футболист. Выступал в национальной сборной Палестины.

Карьера

Клубная карьера

Карьера в сборной 
Дебют Абу-Салеха за сборную Государства Палестина состоялся в 2010 году — он вышел на замену на 66-й минуте товарищеского матча против Судана. В футболке национальной команды принимал участие в , отборочных турнирах Кубка вызова АФК 2012 и чемпионата мира 2014, в финальном турнире Кубка Азии 2015. В 2014 году в составе сборной Палестины стал обладателем Кубка вызова АФК.

Примечания 

Футболисты Израиля
Игроки сборной Палестины по футболу
Игроки ФК «Бней Сахнин»
Игроки ФК «Хиляль Аль-Кудс»
Игроки ФК «Хапоэль» Иксал